Submission – film cortometraggio del 1995 diretto da Benicio del Toro
 Submission – film cortometraggio del 2004 diretto da Theo van Gogh
 Submission – film del 2010 diretto da Adam Boster e Kenneth Chamitoff
 Submission – miniserie TV del 2016 diretta da Jacky St. James su Showtime
 Submission – film del 2017 diretto da Richard Levine

Pagine correlate 
 Sottomissione